Кубок Нідерландів з футболу 2016–2017 — 99-й розіграш кубкового футбольного турніру в Нідерландах. Титул вперше здобув Вітессе.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>20 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>21 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>22 вересня 2016

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 грудня 2016

|}

Чвертьфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 січня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 січня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 січня 2017

|}

Півфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт Королівської федерації футболу Нідерландів  
 Кубок Нідерландів на soccerway 

2016–2017
Нідерланди
Нідерланди
2016 у нідерландському спорті
2017 у нідерландському спорті